Mužská dvouhra Sardegna Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do singlové soutěže cagliarského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. 

Vítězem se stal třetí nasazený, 25letý Ital Lorenzo Sonego, jenž ve více než tříhodinovém finále zdolal srbského obhájce finálové účasti Lasla Djereho po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 6–4. Ukončil tím jeho devítizápasovou neporazitelnost. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po patnácti letech se stal i prvním Italem, jenž ovládl turnaj na italské půdě. Rovněž triumfoval v sardinské čtyřhře, což z něj učinilo prvního šampiona od Feliciana Lópeze na Queen's Club Championships 2019, který získal „double“.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Sardegna Open
ATP Tour 2021